Dögeři ( nebo , , ) jsou jedním z historicky primárních 24 kmenů Oguzských Turků.
Někdy je také nazývají „Bejdili“. Názvem Döger se také označují muslimští Oseti, iale vlastní označení křesťanských Osetů je Irættæ.

Krátká historie 
 Podle Oguz-kaganova eposu, známého taky pod názvem Oguz-name, pocházejí z 24 turkomanských kmenů Oguzů.
 V epose od Mahmúda Kašgarského (Mahmud al-Kāshgharī) Divân-ı Lügati't-Türk napsaného v 11. století se uvádí:

Tügeři jsou uvedeni na 18. místě v pořadí.

V staroturečtině jejich domorodý název znamená: setkávání, shromažďování, shánění. Jako každý kmen či klan patřící do skupiny Oguzů měli a mají svůj znak – tamgu. Jejích zvířecím totemem byl Orel.

V průběhu dobývání Blízkého východu Seldžuky se Dögeři usadili především v oblasti dnešního Turecka. Vládcové Artukluovského bejliku (1102–1408) byli potomci Dögerů. Artukluové vládli v oblasti severní Mezopotámie v 11.–12. století. V období Osmanů se Dögeři rozptýlili a usadili u nejhezčích údolích mezi Diyarbakırem a Aleppem.

V současnosti ještě nalezneme zbytky kmene v Turecku a Íránu. Vesnice s tímto jménem se nacházejí u Afyonkarahisaru, Diyarbakıru, Kayseri, Sivasu a Muğle. V Turecku je 12 míst nazvaných Döğer, Düğer, Dover, Düver a v Íránu místo zvané Dūger. Kromě Turecka se ještě názvy míst odkazují v syrských městech jako Džarábulus a Rakka. Tato místa pojmenovali „Döger“ nebo „Bejdili“.

Oguzské kmeny podle Oguz-kaganova eposu

Odkazy

Poznámky

Reference

Související články 
 Seznam turkických dynastií a zemí
 Insignie prezidenta Turecka
 Ansarluové
 Karadagové

Turkické kmeny
Dějiny Turecka
Dějiny Íránu
Národy Asie